Араба може да се односи на један од следећих појмова: 

 Араба или Алава, покрајина у северној Шпанији (Араба је баскијско име за покрајину); 
 Араба или Арава, пустиња између Израела и Јордана;
 Арабе, град на северу Израела;
 Араба, палестинско село у Западној обали; 
 Араба, абориџанско племе у Квинсланду.
 Араба, лек који се користи за третирање артритиса.